Uncino – utensile, generalmente metallico, di forma arcuata (cioè ricurva), adoperato per afferrare o attaccarvi roba. La sua particolare forma può ritrovarsi in diversi contesti, come, ad esempio l'amo per la pesca, il mezzomarinaro e la protesi transradiale. 
 Capitan Uncino – personaggio letterario e capitano pirata, presente nei romanzi legati a Peter Pan come antagonista principale.
 Uncinetto – attrezzo usato per la realizzazione di lavori con filati.